Tadeusz Kowalczyk (1933–2022) – polski rolnik i polityk, poseł na Sejm kontraktowy (KO „S”) i  I kadencji (KO „S”) i I kadencji (PL)
 Tadeusz Kowalczyk (ur. 1949) – polski polityk, nauczyciel, samorządowiec, poseł na Sejm II kadencji (PSL).
 Tadeusz Kowalczyk (1952–1997) – polski polityk, przedsiębiorca, poseł na Sejm I (PC) i II kadencji (BBWR).